Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2012 war die 16. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 6. bis 10. März 2012 im Hotel Dedeman Princess in der bulgarischen Hauptstadt Sofia statt.

Europameister wurde der Schotte Michael Leslie durch einen 6:2-Sieg im Finale gegen den Engländer Shane Castle. Leslie qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2012/13 und 2013/14.

Modus 
Die 75 teilnehmenden Spieler wurden in zwölf Gruppen mit jeweils sechs beziehungsweise sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2012
U21 Europameisterschaft
Billardturnier in Sofia